Le terme « débitage » peut avoir plusieurs acceptions en fonction du domaine où il est appliqué.

Préhistoire 

Dans le cadre de l'étude des industries lithiques, préhistoriques ou non, le terme « débitage » désigne une opération de taille qui consiste à détacher des éclats au sens large (éclats, lames ou lamelles) aux dépens d'un bloc de matière appelé nucléus. Les éclats sont ici les produits recherchés et le nucléus est un sous-produit, contrairement à ce qui se passe dans le cadre du façonnage, qui consiste à partir d'un bloc de matière et à en détacher des éclats, alors sous-produits, jusqu'à aboutir à la forme recherchée.

L'une des premières méthodes de débitage permettant d'obtenir des éclats de formes et de dimensions prédéterminées est le débitage Levallois.

Exploitation minière 
Le débitage est la réduction des gros blocs issus de mine ou de carrière en éléments de dimensions supérieures à 100 mm.

Bois

Internet 
Sur la plateforme de discussion Discord, le débitage, ou débitage vocal, est une pratique consistant en un duel entre deux personnes, qui doivent s'insulter et se lancer des piques le plus rapidement possible, le tout dans un salon vocal, avec des spectateurs, avec occasionnellement de la musique de fond pour rythmer le débitage et, parfois, l'utilisation de logiciels permettant de saturer le son de son microphone, comme Voicemeeter. Le débitage vocal se base sur les rimes, d'où la célèbre phrase "Je suis un débiteur indébitable indébitablement indébitable qui débite sur le beat".

Références 

Technologie lithique
Technique de transformation de la pierre
Découpage de la pierre